Klefhaus steht für:

 Klefhaus (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Klefhaus (Overath), Ortsteil im Stadtteil Brombach der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen